Тім Гайдекер (;  3 лютого 1976) — американський кіноактор, режисер, кіносценарист.

У ролях

Посилання 
 
 

Коміки США
Телеактори США
Телережисери США
Сценаристи телебачення США
Випускники Темпльського університету
Німці США
Американські агностики